Франческини () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1947) — бывший итальянский террорист.
 Франческини, Бальдассаре (1611—1690) — итальянский художник, известен под прозванием Вольтеррано.
  (1844—1916), итальянский католический епископ.
 Франческини, Гаэтано (173?—179?) — итальянский композитор.
  (род. 1976) — футболист.
 Франческини, Дарио (род. 1958) — итальянский политик и литератор.
  (род. 1956), итальянский футбольный арбитр.
  (1921—2012) — итальянский политик.
 Франческини, Иван (род. 1976) — итальянский футболист.
 Франческини, Ливио (1913—1975) — итальянский баскетболист.
 Франческини, Маркантонио (1648—1729) — итальянский живописец академического направления болонской школы.
  (род. 1959), итальянская писательница и журналистка.
  (1651—1680) — итальянский композитор.
  (1906—1983), латинист.